Тлехас — имя собственное. Также распространено в виде фамилии.

Известные носители 
 Тлехас, Мугдин Салихович (род. 1941) — советский государственный и политический деятель, председатель Адыгейского областного исполнительного комитета.
 Тлехас, Мурад Гирей (1873—1920) — российский и азербайджанский военный деятель, военный генерал-губернатор Баку, генерал-майор.